Duńska 1. division w piłce nożnej (1960) był 48. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Tytułu nie obroniła drużyna Boldklubben 1909. Nowym mistrzem Danii został zespół Aarhus GF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii